LEP est un acronyme ou un sigle pour :
 le livret d'épargne populaire ;
 litre équivalent pétrole ;
 en France, LEP (pour lycée d'enseignement professionnel) était l'ancien acronyme pour les lycées professionnels (aujourd'hui c'est LP qui est utilisé) ;
 en physique des particules : le grand collisionneur électron-positron ;
 les Laboratoires d'Électronique et de Physique appliquées était une société ;
 la Liaison Équipotentielle Principale est, en installation électrique, une protection constituée d'un ou plusieurs fils de terre en cuivre ou aluminium, afin de limiter les différences de potentiel dans une habitation ou un bâtiment ;
 les éditions Loisirs et Pédagogie ;
 loi sur les espèces en péril, qui protège les espèces en péril au Canada.

Lep est une abréviation, qui signifie :
 Lepus, Lepori, le nom latin et son génitif de la constellation du Lièvre.

LEp est une abréviation, qui signifie :
 Loi sur les épidémies, en Suisse.

Abréviation
Homonymie d'acronyme
Acronyme